El término plasma puede referirse:

Materia
 al plasma,  uno de los cuatro estados de agregación de la materia;  
 al plasma de quarks-gluones (QGP), una fase de la cromodinámica cuántica (QCD) que existe cuando la temperatura y/o la densidad son muy altas;

Medicina
 al plasma, el componente líquido que se encuentra en la sangre;

Tecnología
 a la pantalla de plasma, una tecnología de pantalla plana habitualmente usada en televisores de gran tamaño;
 a KDE Plasma Workspaces, una herramienta de entorno de escritorio e interfaz de usuario de KDE;

Procesos industriales
 al corte por plasma, un método de corte que se basa en elevar la temperatura a más de 30.000 °C;
 a la soldadura por plasma, un proceso de soldadura de muy alta temperatura;

Decoración
 a una lámpara de plasma, un objeto decorativo.

Enlaces externos